Rietendakschool (Apeldoorn), school in Apeldoorn
 Rietendakschool (Utrecht), school in Utrecht